В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате Европы по футболу 2016 во Франции, который проходил с 10 июня по 10 июля 2016.

В окончательные заявки сборных вошли по 23 игрока, 3 из которых вратари. Замена серьёзно травмированных игроков разрешается за 24 часа перед первой игрой на чемпионате.

Группа A

Франция 
Итог — Финалист

Румыния 
Итог — 4-е место в группе

Албания 
Итог — 3-е место в группе

Швейцария 
Итог — 1/8 финала

Группа B

Англия 
Итог — 1/8 финала

Россия 
Итог — 4-е место в группе

Уэльс 
Итог — 1/2 финала

Словакия 
Итог — 1/8 финала

Группа C

Германия 
Итог — 1/2 финала

Польша 
Итог — 1/4 финала

Украина 
Итог — 4-е место в группе

Северная Ирландия 
Итог — 1/8 финала

Группа D

Испания 
Итог — 1/8 финала

Чехия 
Итог — 4-е место в группе

Турция 
Итог — 3-е место в группе

Хорватия 
Итог — 1/8 финала

Группа E

Бельгия 
Итог — 1/4 финала

Италия 
Итог — 1/4 финала

Ирландия 
Итог — 1/8 финала

Швеция 
Итог — 4-е место в группе

Группа F

Португалия 
Итог —  Победитель

Исландия 
Итог — 1/4 финала

|}

Австрия 
Итог — 4-е место в группе

Венгрия 
Итог — 1/8 финала

Факты 

 На турнире были представители не только европейских лиг. Французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк представлял мексиканский клуб «УАНЛ Тигрес», румынский защитник Драгош Григоре — катарский клуб «Ас-Сайлия», румынский полузащитник Лучан Сынмэртян — саудовский клуб «Аль-Иттихад Джидда», албанский нападающий Шкельзен Гаши — американский клуб «Колорадо Рэпидз», словацкий полузащитник Владимир Вайсс и венгерский нападающий Кристиан Немет — катарский клуб «Аль-Гарафа», турецкий нападающий Бурак Йылмаз — китайский клуб «Бэйцзин Гоань», бельгийский защитник Лоран Симан — канадский клуб «Монреаль Импакт», ирландский нападающий Робби Кин — американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».
 Сборная Англии — единственная сборная, укомплектованная представителями только своего чемпионата, а сборные Северной Ирландии, Ирландии и Исландии не имеют в составе ни одного представителя чемпионата Северной Ирландии, чемпионата Ирландии и чемпионата Исландии, соответственно. Kроме того, сборная Уэльса укомплектована игроками из валлийского клуба «Суонси Сити», входящего в футбольную систему Англии, однако не имеет ни одного представителя своего внутреннего чемпионата.
 На чемпионате Европы во Франции выступили и представители низших дивизионов, включая француза Мусса Сиссоко из клуба английского Чемпионшипа «Ньюкасл Юнайтед», румын Рэзвана Раца и Флорина Андоне из клубов испанской Сегунды «Райо Вальекано» и «Кордова», соответственно, албанцев из клубов «Комо», «Пескара» и «Фрозиноне», а именно, Миген Баша, Ледиан Мемушай и Арлинд Аети, половина состава сборной Уэльса, сборной Северной Ирландии входят в клубы английского Чемпионшипа, Бартош Саламон представил клуб серии Б «Кальяри» в сборной Польши. Чехи Даниэл Пудил и Иржи Скалак представили клубы Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» и «Брайтон энд Хоув Альбион», соответственно. Исландцы Арон Гуннарссон и Йохан Гудмундссон представили клубы Чемпионшипа «Кардифф Сити» и «Чарльтон Атлетик», соответственно, кроме них в составе сборной Исландии был и представитель второй бундеслиги Германии из «Кайзерслаутерна» Йон Бёдварссон. В составе сборной Австрии был представитель клуба Второй Бундеслиги «Мюнхен 1860» Рубин Окоти.
 Количество игроков от каждой команды

Самые молодые и самые возрастные участники 
Молодые (1996 года рождения и моложе)
  Маркус Рашфорд (18 лет) 31 октября 1997
  Ренату Саншеш (18 лет) 18 августа 1997
  Эмре Мор (18 лет) 24 июля 1997
  Брель Эмболо (18 лет) 14 февраля 1997
  Бартош Капустка (19 лет) 23 декабря 1996
  Александр Зинченко (19 лет) 15 декабря 1996
  Нико Эльведи (19 лет) 30 сентября 1996
  Кингсли Коман (19 лет) 13 июня 1996
  Александр Головин (20 лет) 30 мая 1996
  Деле Алли (20 лет)  11 апреля 1996
  Виктор Коваленко (20 лет) 14 февраля 1996
  Жонатан Та (20 лет) 11 февраля 1996

Возрастные (1980 года рождения и старше)
  Габор Кирай (40 лет) 1 апреля 1976
  Шей Гивен (40 лет) 20 апреля 1976
 Оргес Шехи (38 лет) 25 сентября 1977
  Рой Кэрролл (38 лет) 30 сентября 1977
  Джанлуиджи Буффон (38 лет) 28 января 1978
  Рикарду Карвалью (38 лет) 18 мая 1978
  Эйдур Гудьонсен (37 лет) 15 сентября 1978
  Анатолий Тимощук (37 лет) 30 марта 1979
  Золтан Гера (37 лет) 22 апреля 1979
  Вячеслав Шевчук (37 лет) 13 мая 1979
  Жан-Франсуа Жилле (37 лет) 31 мая 1979
  Сергей Игнашевич (36 лет) 14 июля 1979
  Артур Боруц (36 лет) 20 февраля 1980
  Лучан Сынмэртян (36 лет) 13 марта 1980
  Робби Кин (35 лет) 8 июля 1980
  Томаш Росицкий (35 лет) 4 октября 1980

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на официальном сайте УЕФА

Составы
2016